Île Washington peut désigner :

 L'île Washington dans le Michigan.
 L'île Washington dans le Wisconsin.
 Teraina, île des Kiribati également connue sous le nom d'île Washington.

Homonymie